Detta är en lista över sjöar i Timrå kommun baserad på sjöns utloppskoordinat. Om någon sjö saknas, kontrollera grannkommunens lista eller kategorin Insjöar i Timrå kommun.

Lista

Timrå kommun
 Lista